

Садовська сільська рада — сільське поселення, Кетовський район, Курганська область
 Садовська сільська рада — сільське поселення, Тамбовський район, Амурська область

Див. також 
 Садова сільська рада